— вариант сёги на доске 11×11, все фигуры в котором названы в честь животных.

Есть вариант ва сёги со сбросами фигур, и вариант без сбросов.

Правила игры

Цель игры 
Целью игры является захват (мат) вражеского журавля (короля).

Игровое снаряжение 
Два игрока, называемые чёрные и белые (или  и , играют на доске с сеткой, поделённой на 11 рядов и 11 столбцов. Квадраты сетки не обозначены цветами.

Каждый игрок имеет набор из 27 клином заточенных фигурок различного размера. От самых важных до маломощных это:

 1 журавль король
 1 облачный орёл
 1 летящий сокол
 1 ласточка
 1 вероломная лиса
 1 бегущий кролик
 1 яростный волк
 1 яростный олень
 1 летящий гусь
 1 летящий петух
 1 напыщенный ворон
 1 парящая сова
 1 слепой пёс
 1 карабкающаяся обезьяна
 1 свободная лошадь
 1 бычья повозка
 11 воробьёв пешек

Каждая фигурка имеет имя в виде пары иероглифов на передней стороне. На задней стороне (кроме журавлей-королей, облачных орлов и вероломных лис) также имеется пара иероглифов, часто другого цвета (красный вместо чёрного), означающего, что фигура была превращена в течение игры. Также как и в сёги, принадлежность фигуры определяется направлением её острия (на противника).

Начальная расстановка фигур

Игровой процесс 
Игроки ходят поочередно, чёрные ходят первыми. Ход — это перемещение одной из фигур с возможным превращением или взятием вражеской фигуры.

Перемещение и захват вражеских фигур 
Фигура оппонента захватывается «замещением»: если фигура перемещается на поле занятое фигурой противника, фигура противника удаляется с поля игры. Фигура не может взять дружественную фигуру игрока.

У каждой фигуры есть своя модель перемещения. Фигура движется либо ортогонально(вперёд, назад, влево, вправо в направлении показанном как +, либо диагонально (знак x).

Если бычья повозка или воробей-пешка достигают конца доски, где их передвижение больше невозможно они должны превратиться.

Многие фигуры обладают несколькими вариантами ходьбы, тип ходьбы часто зависит от направления ходьбы. Категории передвижения в игре следующий:

Шаговые ходоки 
Некоторые фигуры могут ходить только на одну клетку за ход.(Если дружественная фигура заняла ближайшую клетку, фигура на сможет пойти на неё; в то время как вражеская фигура сможет взять и захватить эту фигуру).
Шаговые ходоки это журавль-король, яростный волк, яростный олень, слепой пёс, карабкающаяся обезьяна, летящий петух, напыщенный ворон, парящая сова и девять пешек-воробьёв на каждой стороне.

Ограниченно дальнобойные фигуры 
Свободная лошадь и облачный орёл могут двигаться вдоль ограниченного количества(2 или 3) свободных клеток по линии в определённых направлениях. В остальном они похожи на дальнобойные фигуры(смотрите ниже)

Прыгающие фигуры 
Вероломная лиса может перепрыгивать через фигуры, независимо от принадлежности к игроку.

Дальнобойные фигуры 
Многие фигуры могут передвигаться на любое количество клеток по заданной линии, ограниченной только гранью доски.
Это облачный орёл, летающий сокол, бегущий кролик, ласточка, свободная лошадь и бычья повозка.

Превращение 
Зона превращения это три дальних ряда клеток поля, находящиеся на территории врага. Если фигура пересекает их, любой ход «из», «в» и «по» зоне превращения она может быть превращена в конце своего хода. Превращение изменяет ходы фигуры.

Ходы фигур 
Ниже показаны диаграммы, показывающие ходы разных типов фигур. Фигуры показаны парами со своими превращениями, исключая короля, облачного орла и вероломную лису, которые не превращаются. Фигуры с символом («*») — это превращенные фигуры.

Сбросы 
Описания ва сёги из исторических текстов не упоминают о правиле сброса, принятом в обычных сёги, однако многие люди в современности играют в них, используя это правило. Оно такое же, как и в обычных сёги.

Игровая нотация 
Ходы обычно нумеруются подобно шахматам.

Варианты сёги